Ким Сан Сик (; ) — южнокорейский футболист, выступавший на позиции полузащитника за сборную Южной Кореи, а также за ряд клубов. По завершении игровой карьеры — тренер клуба «Чонбук Хёндэ Моторс».

Клубная карьера 
Начал карьеру футболиста выступая за юношеский клуб Университета Тэгу. Во взрослом футболе дебютировал в 1999 году выступлениями за команду клуба «Соннам», в котором с перерывами играл до 2008 года, приняв участие в 195 матчах чемпионата. Большинство времени, проведённого в составе «Соннам», был основным игроком команды и выиграл три чемпионата Южной Кореи, а также по одному в национальном кубке, Кубке лиги и Суперкубке Кореи. Кроме того в течение сезонов 2003—2004 годов защищал на правах аренды цвета команды клуба «Санджу Санму».

В 2009 году перешёл в клуб «Чонбук Хёндэ Моторс», за который отыграл 5 сезонов. Тренерским штабом клуба также рассматривался как игрок основы и в 2009 и 2011 году выиграл свои последние в карьере титулы чемпиона Южной Кореи. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду «Чонбук Хёндэ Моторс» в 2013 году. В 2014 году вошёл в тренерский штаб этого же клуба.

Карьера в сборной 
В 2000 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Южной Кореи.

В составе сборной был участником двух Кубков Азии: 2000 год (Ливан) и 2007 год (Малайзия, Таиланд, Индонезия и Вьетнам), на каждом из которых команда завоевала бронзовые награды. Кроме того, Ким вместе со сборной был участником розыгрыша Золотого кубка КОНКАКАФ 2002 года в США, чемпионата мира 2006 года в Германии и Олимпийских игр 2000 года.

В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 13 лет, провёл в основном составе сборной страны 59 матчей, забив 1 гол.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Соннам»
Игроки ФК «Санджу Санму»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Футбольные тренеры Республики Корея
Тренеры ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»